Национальный университет «Львовская политехника» (, ) — высшее учебное заведение, расположенное в городе Львове. Адрес главного корпуса: улица Бандеры, 12. Старейшее техническое учебное заведение Украины.

История 

Основан в 1844 году под названием Техническая Академия —состоялся первый на территории Австро-Венгрии телефонный разговор между актовым залом и химическим факультетом академии. В том же году ректором академии становится известный львовский архитектор Юлиан Захаревич, и академия переименовывается в Политехническую Школу ().
 1880 год — школу посещает император Австро-Венгрии Франц Иосиф I, заказывая при этом у Яна Матейко 11 полотен, символизирующих технический прогресс. Полотна находятся в актовом зале главного корпуса университета.
 В 1919 году в университете в ходе Польско-украинской войны поляками был устроен укреплённый пункт, где собирались призывники в польскую армию.
 1920 год — переименование в Львовскую Политехнику (), принят новый устав.
 1939 год — переименование советскими властями в Львовский политехнический институт (после Второй мировой войны — Львовский ордена Ленина политехнический институт, затем Львовский ордена Ленина политехнический институт им. Ленинского комсомола)
 1941 год — расстрел польских профессоров немецкими оккупационными войсками
 1993 год — присвоение статуса университета и нового названия Государственный университет «Львовская политехника».
 2000 год — Национальный университет «Львовская политехника»
 8 июля 2009 года — «Львовская политехника» получила статус самоуправляющегося (автономного) исследовательского национального вуза.

Рейтинги 
В 2014 году агентство «Эксперт РА» присвоило вузу рейтинговый класс «С» означающий «высокий уровень» подготовки выпускников.

Институты 

 Институт прикладной математики и фундаментальных наук
 Институт архитектуры
 Институт гуманитарных и социальных наук
 Институт геодезии
 Институт строительства и инженерии среды
 Институт энергетики и систем управления
 Институт инженерной механики и транспорта
 Институт химии и химических технологий
 Институт телекоммуникаций, электроники и электронной техники
 Институт компьютерных технологий, автоматики и метрологии
 Институт компьютерных наук и информационных технологий
 Институт экономики и менеджмента
 Институт дистанционного обучения
 Военный институт
 Международный институт образования, культуры и связи с диаспорой
 Институт последипломного образования

Ректоры 
 1872—1874 Феликс Стшелецкий
 1874—1875, 1880—1881, 1890—1891 Ян Непомуцен Франке
 1875—1876 Кароль Машковский
 1876—1877, 1882—1883, 1889—1890 Август Фройнд
 1877—1878, 1881—1882 Юлиан Захаревич
 1888—1889, 1898—1899 Густав Бизанц
 1891—1892 Кароль Скибинский
 1893—1894 Плацид Дзивинский
 1894—1895, 1910—1911 Максимилиан Тулье
 1896—1897 Мечислав Лазарский
 1897—1898 Роман Гостковский
 1900—1901, 1908—1909 Стефан Ниментовский
 1901—1902 Роман Дзеслевский
 1902—1903 Тадеуш Фидлер
 1903—1904 Станислав Кемпинский
 1904—1905 Леон Сирочинский
 1905—1906 Северин Видт
 1906—1907 Эдгар Ковач
 1911—1912 Тадеуш Фидлер
 1912—1913 Эдвин Хаусвальд
 1914—1915 Максимилиан Титус Губер
 1916—1917 Тадеуш Обминский
 1917—1918 Здзислав Криговский
 1918—1919 Тадеуш Годлевский
 1921—1922 Максимилиан Титус Губер
 1925 Игнацы Мосцицкий
 1926—1927 Отто Надольский
 1927—1928 Юлиан Токарский
 1928—1929 Казимир Зипсер
 1929—1930 Каспар Вейгель
 1930—1931 Казимир Бартель
 1931—1932 Габриэль Сокольницкий
 1932—1933 Казимир Зипсер
 1933—1936 Отто Надольский
 1939—1939 Антоний Верещинский
 1939—1941 Максим Садовский
 1943—1944 Теодор Бедефельдт
 1944—1944 Владимир Бужинский
 1944—1953 Стефан Ямпольский
 1953—1963 Николай Максимович
 1963—1971 Григорий Денисенко
 1971—1991 Михаил Гаврилюк
 1991—2007 Юрий Рудавский
 2007— н.в. Юрий Бобало

См. также 
 Обсерватория Львовской политехники

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт
 Сайт Львовской политехники «Наука»
 Виртуальная учебная среда Львовской политехники
  Сайт Коллегии и профкома студентов и аспирантов Львовской политехники
 Рада молодых ученых Львовской политехники
 Politechnika Lwowska 1844—1945

Исследовательские университеты Украины
Технические университеты Украины